Фодора () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Ашкілеу.
 Фодора () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Гилгеу.